Грюттер () — фамилия.

Известные носители:
 Грюттер, Альфред (1860—1937) — швейцарский стрелок, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе (1900).
 Грюттер, Петер (род. 1942) — швейцарский фигурист и тренер по фигурному катанию.